Saiva kan syfta på:
Saiva (insektssläkte), ett insektssläkte i familjen lyktstritar
 Saiva – en som följer en indisk religion, se Shaivism

Saiva (Lulesamiska: Sájvva) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sájvva, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Matala Saiva, sjö i Kiruna kommun,  (67,2 ha)
Njuorajaure Saiva, sjö i Kiruna kommun,  (8,98 ha)
Saiva (Arjeplogs socken, Lappland, 741965-152670), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,19 ha)
Saiva (Arjeplogs socken, Lappland, 742559-152541), sjö i Arjeplogs kommun,  (5,98 ha)
Saiva (Gällivare socken, Lappland, 748245-164772), sjö i Gällivare kommun,  (2,52 km²)
Saiva (Gällivare socken, Lappland, 750459-163044), sjö i Gällivare kommun,  (1,22 km²)
Saiva (Jokkmokks socken, Lappland, 737725-166639), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,27 km²)
Saiva (Jokkmokks socken, Lappland, 740964-161241), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,49 ha)
Saiva (Jokkmokks socken, Lappland, 745358-160369), sjö i Jokkmokks kommun,  (37,3 ha)
Saiva (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (20,9 ha)
Stuor-Saiva (Gällivare socken, Lappland, 746074-167263), sjö i Gällivare kommun,  (1,2 km²)
Stuor-Saiva (Gällivare socken, Lappland, 749463-162437), sjö i Gällivare kommun,  (44,7 ha)
Unna-Saiva, sjö i Gällivare kommun,  (12,9 ha)

Se även
Saivo
Saivojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn